Regulski (forma żeńska: Regulska; liczba mnoga: Regulscy) – polskie nazwisko.

Znane osoby o nazwisku Regulski 
 Elżbieta Regulska-Chlebowska – polska etnografka, działaczka opozycji w PRL, redaktorka, tłumaczka literatury angielskiej
 Halina Regulska – autorka dziennika opisującego bombardowanie Warszawy w 1939 r.
 Joanna Regulska – członkini Rady Programowej miesięcznika "Samorząd terytorialny"
 Regina Regulska – aktorka, grająca m.in. w filmach: Czy jest tu panna na wydaniu?, Dziewczyny do wzięcia, Wniebowzięci, w serialu "Stawka większa niż życie"
 Aleksander Tadeusz Regulski (1839-1884) – polski grawer
 Aleksander Regulski – drzeworytnik, współpracownik redakcji czasopisma Kłosy
 Bronisław Regulski herbu Rawicz – generał dywizji Wojska Polskiego
 Jacek Regulski – polski muzyk, gitarzysta, członek zespołu Kat
 Jan Regulski – XVI-wieczny właściciel części Płoków
 Jan Regulski herbu Rawicz – gliptyk i medalier czasów stanisławowskich, kolekcjoner
 Janusz Regulski herbu Rawicz – wojskowy Imperium Rosyjskiego i II RP, ekonomista
 Jarosław Regulski – realizator nagrań m.in.: Maryli Rodowicz, zespołów IRA, Perfect, Rezerwat, Sandstone, Shakin' Dudi, Tilt, Voo Voo i wielu innych
 Jerzy Regulski herbu Rawicz – polski ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji
 Józef Franciszek Ignacy Regulski-Falk herbu Rawicz – polski wojskowy czasów schyłku I Rzeczypospolitej, potem Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego
 Kazimierz Regulski – pułkownik Wojska Polskiego
 Michał Regulski – jeden z komentatorów sportowych TVP, specjalizujący się m.in. w skokach narciarskich
 Przemysław Regulski – piłkarz klubu Elana Toruń w sezonie 2010/2011
 Rafał Regulski – były pracownik Radia Afera
 Stanisław Regulski herbu Rawicz – poeta, tłumacz
 Tadeusz Gustaw Regulski herbu Rawicz – ekonomista, działacz PCK
 Walenty Regulski – nauczyciel, działacz społeczny
 Wincenty Regulski, ps. "Róg" – starszy sierżant, dowódca plutonu 310 Rejonu I Obwodu Wola AK.
 Zdzisław Regulski – dyplomata

Postacie fikcyjne 
 Łukasz Regulski – jeden z bohaterów serialu telewizyjnego Plebania, grany przez Arkadiusza Głogowskiego
 porucznik Regulski – jedna z postaci filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, grany przez Jerzego Moesa.

Nazwy geograficzne 
 Regulska – nazwa jednej z ulic w Warszawie-Ursusie, mieści się przy niej m.in. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego.

Pochodzenie osób o nazwisku Regulski 
Regulscy pochodzili m.in. z takich miejscowości, jak:
 Regulice w województwie małopolskim.
 Reguły w województwie mazowieckim.

Herbowni 
Regulscy pieczętowali się m.in. herbami:
 Brodzic
 Ciołek
 Falk-Regulski
 Kur
 Łada
 Rawicz
 Topór.

Statystyki 
Według seriwsu Moikrewni.pl w Polsce żyje 1326 mężczyzn o nazwisku Regulski i 1469 kobiet o nazwisku Regulska. W tym:
 362 osoby w Warszawie. Kolejnymi – pod względem popularności tego nazwiska – miastami w Polsce są:
 232 osoby w Jarocinie (0,9% populacji) i
 197 osób w Grójcu (1,3% populacji).

Przypisy 

Polskie nazwiska